Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Rewoliński – polski harcerz
 Teofil Rewoliński – polski lekarz, społecznik, wydawca, redaktor, numizmatyk i archeolog